Marchi oder De Marchi ist der Familienname folgender Personen:

 Adevildo De Marchi (1894–1965), italienischer Fußballspieler
 Alberto De Marchi (* 1986), italienischer Rugby-Union-Spieler

 Amedeo Marchi (1889–1968), italienischer Turner

 Carlo De Marchi (1890–1972), italienischer Fußballspieler

 Laura De Marchi (* 1936), italienische Schauspielerin

 Matt De Marchi (* 1981), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Otto Marchi (1942–2004), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Pietro De Marchi (* 1958), italienischer Dichter und Schriftsteller
 Sergio Marchi (* 1956), kanadischer Politiker
 Tony Marchi (1933–2022), englischer Fußballspieler und -trainer
 Virgilio Marchi (1895–1960), italienischer Architekt, Filmarchitekt und Kostümbildner

Siehe auch:

 MArchI ist die Kurzbezeichnung des Moskauer Architektur-Instituts
 Marchi Mobile, österreichischer Wohnmobilhersteller
 Agostino Demarchi (1813–1890), Schweizer Politiker
 Marki
 Marchis